2 miejscowości w Polsce:
 Jeziernik – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Rzeczenica
 Jeziernik – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Ostaszewo
i inne:
 Jeziernik – dawna stacja kolejowa